
La quarta stagione del serial televisivo drammatico turco Çukur, composta da 39 puntate da 120 minuti circa, è andata in onda in Turchia su Show TV dal 7 settembre 2020 al 7 giugno 2021.

Note

Collegamenti esterni